L'édition 2018 du tournoi de tennis de Sofia se déroule du 5 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Mirza Bašić remporte l'épreuve en simple, Robin Haase et Matwé Middelkoop celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Australien Matthew Ebden, du Bulgare et tenant du titre Grigor Dimitrov, du Serbe Filip Krajinović, du Sud-Coréen Chung Hyeon et du Taïwanais Lu Yen-hsun. Ils sont respectivement remplacés par Florian Mayer, Stanislas Wawrinka, Márcos Baghdatís, Blaž Kavčič et Malek Jaziri.

Pendant le tournoi 
Le Bosnien Mirza Bašić () atteint pour la première fois de sa carrière la finale d'un tournoi ATP après avoir écarté entre autres Philipp Kohlschreiber () et Stanislas Wawrinka ().

Lauréats 
Mirza Bašić remporte le  de sa carrière en simple en écartant en finale Marius Copil.

En double, Robin Haase et Matwé Middelkoop décrochent leur  ensemble en s'imposant en finale face à Nikola Mektić et Alexander Peya. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sofia
 Saison 2018 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2018
Sofia
Tennis en Bulgarie en 2018
Tennis en février 2018